Naiaden, waternimfen in de Griekse mythologie
Najaden (Unionidae), schelpdieren uit de Unionidae familie
Najade (schip, 1999), een voormalig sneldienstschip op de Waddenzee